El término palmero puede referirse a:
 El Palmero (C.P. 30397), localidad de Murcia,
 una especie de ave, el palmero,
 los habitantes de La Palma, en España,
 el palmero que marca el ritmo con las palmas en el flamenco.

También se conoce como palmero (en referencia a la Avenida de La Palmera donde se ubica el club y su estadio) al "bético" que aplaude al Real Betis Balompié, en Sevilla, España.

Palmero es también un apellido español.